Bratři Itálie () může být
 italská hymna – hymna italské republiky používaná od roku 1946
 Bratři Itálie (politická strana) – italská politická strana založená v roce 2012
 Fratelli d'Italia (film, 1952) – italský film z roku 1952
 Fratelli d'Italia (film, 1989) – italský film z roku 1989